

Geografia 
 Ika – Local government area della Nigeria

Sigle 
 Industrias Kaiser Argentina – casa automobilistica argentina
 International Kokondo Association – Organo mondiale di controllo del Jukido Jujitsu & del Karate Kokondo

Codici 
 IKA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Teheran-Imam Khomeini (Iran)
 IKA – codice vettore ICAO di Gorkha Airlines

Altro 
 Lingua ika